Zamara ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zamara (1863–1940), österreichischer Musiker, Musikpädagoge und Komponist
 Antonio Zamara (1823–1901), österreichischer Musiker und Komponist
 Therese Zamara (1856–1927), österreichische Musikerin und Musikpädagogin